Brzydowo (Ostróda)
 Brzydowo (Świątki)